Colau o Hèctor Coll Sebastià, jugador de pilota valenciana que en l'escala i corda ocupa la posició de rest 
 Colau II (La Pobla de Vallbona 1989), jugador de pilota valenciana 
 Ada Colau i Ballano